Horvátország
Ribnjak falu Apajkeresztúr községben, Kapronca-Kőrös megyében
Ribnjak falu Nekcse községben, Eszék-Baranya megyében